Евклид може да се отнася за:

 Евклид, древногръцки математик
 Евклид Атински, архонт на Атина, въвел йонийската азбука в Атина в V век
 Евклид Мегарски, древногръцки философ, основател на Мегарската школа